Casa sulla cascata – edificio progettato da Frank Lloyd Wright
 Fallingwater – album di Lisa Miskovsky del 2003